Фаба може да се односи на:

 Фаба (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Фаба (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Фаба (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона